C-Verdensmesterskabet i håndbold for kvinder 1988 var det andet C-VM i håndbold for kvinder, og turneringen blev afviklet i byerne Dreux, Vernouillet, Chartres, Château des Vaux, Bonneval og Mainvilliers i Frankrig i perioden 26. oktober – 1. november 1988. De ti deltagende hold spillede om to ledige pladser ved B-VM året efter.

Mesterskabet blev vundet af Sverige foran værtslandet Frankrig, og dermed kvalificerede de to hold sig til B-VM 1989.

Resultater

Indledende runde 

I den indledende runde var de ti hold opdelt i to grupper med fem hold. I hver gruppe spillede holdene alle-mod-alle, og de to gruppevindere spillede finale om C-VM-titlen. De resterende otte hold spillede videre i placeringskampene om 3.- til 10.-pladsen.

Gruppe A

Gruppe B

Finale- og placeringskampe

Kilder / eksterne henvisninger 
Women Handball World Championship 1988 Group C

Noter 

VM i håndbold
Håndbold i 1988
Kvindehåndbold